Богро́в — фамилия.

 Богров, Григорий Исаакович (1825—1885) — русский беллетрист.
 Богров, Дмитрий Григорьевич (1887—1911) — революционер, агент охранки, убийца П. А. Столыпина.
 Богров, Сергей Львович (1878—1923) — русский советский дерматолог, пропагандист и организатор здравоохранения.

См. также 
 Багров